UGM est un sigle pouvant désigner :
 l’Université Gadjah Mada ;
 des missiles : 
 UGM-27 Polaris ;
 UGM-96 Trident.
 Union de groupe mutualiste ; groupement de mutuelles pour consolider leurs données ou se soutenir mutuellement.